U35 ou U-35 peut faire référence à :

 Ligne U35 du métro léger de Bochum ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres